North America 4 (2008) – trzecia edycja North America 4, stworzonego przez IRB turnieju mającego za zadanie podniesienie jakości rugby w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Odbyła się w dniach 17 maja – 2 sierpnia 2008 roku na czterech boiskach w USA i Kanadzie.

Informacje ogólne 
W finansowanych przez IRB zawodach wzięły udział cztery zespoły o charakterze reprezentacyjnym utworzone we współpracy z USA Rugby i Rugby Canada: Canada East, Canada West, USA Falcons, USA Hawks. Uczestniczące drużyny rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym o rozstawienie przed półfinałami. Kanadyjskie spotkanie derbowe zostało rozegrane 17 maja, jeszcze przed przerwą na reprezentacyjne rozgrywki Churchill Cup 2008, amerykańskie 10 lipca, pozostałe mecze fazy grupowej w dniach 15–19 lipca w Kanadzie, zaś faza pucharowa 29 lipca–2 sierpnia 2008 roku w USA.

Trzeci tytuł z rzędu zdobyli zawodnicy z zachodniej Kanady.

Faza grupowa

Faza pucharowa 

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Przypisy 

North America 4
2008 w rugby union
2008 w Kanadzie
2008 w Stanach Zjednoczonych